Brudziński ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Brudziński (* 1968), polnischer Politiker, Hochschullehrer und Politologe
 Józef Brudziński (Josef von Brudzinski, 1874–1917), polnischer Kinderarzt

Siehe auch:
 Brudzinski-Zeichen